2001 Голяма награда на Испания е 31-вото за Голямата награда на Испания и пети кръг от сезон 2001 във Формула 1, провежда се на 29 април 2001 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания